Osoby o tym nazwisku:
 Annemarie Schimmel – niemiecka naukowiec, orientalistka, pisarka, wykładowca akademicki
 Shoni Schimmel – amerykańska koszykarka